Alberto Errera kan syfta på:

* Alberto Errera (1841–1894), italiensk nationalekonom
 Alberto Errera (1913–1944), grekisk marinofficer och fotograf